Sezóna 1990/1991 byla 74. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Pittsburgh Penguins.

Konečné tabulky základní části

Nejlepší hráči kanadského bodování - základní část

Nejlepší hráči kanadského bodování - playoff

Play off

Ocenění

Externí odkazy 
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1990
Lední hokej v roce 1991